Dolna Lesjnica (makedonska: Dolna Lešnica, Долна Лешница) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Želino, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Dolna Lesjnica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dolna Lesjnica är varierad. Den högsta punkten i närheten är Rajdrožit,  meter över havet,  kilometer sydost om Dolna Lesjnica. Runt Dolna Lesjnica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer nordväst om Dolna Lesjnica. 

Trakten runt Dolna Lesjnica består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Želino (kommun)